Konjugat kan syfta på:

 Konjugation – en grammatisk term
 Konjugat (algebra) – en matematisk term inom algebra
 Komplexkonjugat – en matematisk term
 Konjugatalger – en klass grönalger i divisionen Charophyta

Se även
 Konjugation (olika betydelser)